Il singolare  del Tashkent Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Alla Kudrjavceva è la campionessa uscente, ma si è ritirata in semifinale contro Eva Birnerová.

Ksenija Pervak ha battuto in finale Eva Birnerová 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Ksenija Pervak (campionessa)
 Bojana Jovanovski (primo turno)
 Pauline Parmentier(primo turno)
 Anastasija Sevastova(secondo turno)

 Magdaléna Rybáriková(secondo turno)
 Alla Kudrjavceva(semifinali)
 Evgenija Rodina(secondo turno)
 Aravane Rezaï(primo turno)

Qualificazione 

  Jana Čepelová(primo turno)
  Victoria Larrière(quarti di finale)

  Eirini Georgatou(primo turno)
  'Aleksandra Krunić(secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tashkent Open 2011